Стронгили — греческий топоним. Может означать:

Острова
  — остров в архипелаге Киклады.
  — остров в архипелаге Додеканес.
 Стронгили (Магнисия) — остров в заливе Пагаситикос Эгейского моря.
 Стронгили (Макарес) — остров в архипелаге Киклады.
 Стронгили (Мейисти) — остров в архипелаге Додеканес.

Населённые пункты
  — деревня в общине Арта.
  — деревня на острове Керкира.
  — деревня на острове Керкира.

См. также 
 Стронгила